Buck (hond): een televisiehond uit de serie Married... with Children.
 De NAVO-codenaam voor de straaljager Petljakov Pe-2.
 Buck (band): een muziekband van christelijke muziek.
 Buck (televisieprogramma): een komische Vlaamse televisieserie uit 2018
 Dollar: in de volksmond ook wel buck genoemd
 Buck Knives: een Amerikaanse messenfabrikant
 Buck (inslagkrater), een inslagkrater op de planeet Venus, genoemd naar Pearl S.

Personen
Adriaan de Buck: egyptoloog.
Hendrik de Buck: historicus.
Walter De Buck: Belgisch folkartiest.
Buck Danny: stripreeks.
Milwaukee Bucks: een basketbalteam uit Milwaukee.
Peter Buck (gitarist): een gitarist uit de band R.E.M.
Young Buck - lid van de hiphopband Beg For Mercy
Uncle Buck - een film uit 1989.
Henk Buck - voormalig hoogleraar scheikunde aan de Technische Universiteit Eindhoven
Pearl S. Buck - Amerikaans schrijfster.
Yvonne Timmerman-Buck - voorzitter van de Eerste Kamer
Lynn "Buck" Compton - Amerikaans soldaat en hoofdaanklager in het proces tegen Sirhan Sirhan